Ministero della guerra - ministero del governo italiano (1861-1947)
 Ministero della guerra dell'Impero austro-ungarico - ministero dell'Impero austro-ungarico
 Ministero della guerra - ministero della Cina imperiale
 Ministero della guerra - ministero della Francia
 Ministero della guerra dell'Impero giapponese - ministero dell'Impero giapponese
 Ministero della guerra - ministero del Regno Unito
 Ministero della guerra dell'Impero russo - ministero dell'Impero russo
 Dipartimento della guerra degli Stati Uniti d'America - ministero degli Stati Uniti d'America